Twitch může být:
 Twitch.tv – webová stránka věnovaná živému streamingu převážně videoher
 Twitch (album, Aldo Nova) – album kanadského hudebníka Aldo Novy z roku 1988
 Twitch (album, Ministry) – album americké metalové skupiny Ministry z roku 1986